Crouy é uma comuna francesa na região administrativa de Altos da França, no departamento de Aisne. Estende-se por uma área de 10,38 km².

Demografia 

Comunas de Aisne